

Вест-Гіллс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Вест-Гіллс — переписна місцевість, штат Пенсільванія